Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2013. održano je od 22. srpnja do 3. kolovoza u Barceloni u okviru 15. Svjetskog prvenstva u vodenim športovima. Branitelj naslova bila je talijanska reprezentacija. Svoj treći naslov osvojila je Mađarska čime je prestigla Italiju i postala najuspješnija država na svjetskim vaterpolskim reprezentacijama. Vaterpolisti su donijeli Crnoj Gori prvo svjetsko odličje u skupnim športovima, dok je glavni favorit za osvajanje naslova Srbija ispao u četvrtzavršnici i osvojio sedmo mjesto. Prve tri reprezentacije kao i najbolja s pojedinog kontinenta koja nije osvojila odličje kvalificirale su se na Svjetski kup u vaterpolu 2014. Hrvatska je sa samo sedmoricom iz Londona i s novim izbornikom osvojila četvrto uzastopno odličje i treću uzastopnu broncu.

Sastavi momčadi 

Grčka: Alexandros Gounas, Angelos Vlachopoulos, Christodoulos Kolomvos, Christos Afroudakis, Emmanouil Mylonakis, Evangelos Delakas, Ioannis Fountoulis, Konstantinos Galanidis, Konstantinos Genidounias, Konstantinos Gouvis, Konstantinos Mourikis, Konstantinos Tsalkanis, Kyriakos Pontikeas; izbornik Sakis Kechagias
Crna Gora: Miloš Šćepanović, Zdravko Radić, Draško Brguljan, Darko Brguljan, Vjekoslav Pasković, Antonio Petrović, Ugo Crousillat, Mlađan Janović, Nikola Janović, Aleksandar Ivović, Saša Mišić, Filip Klikovac, Predrag Jokić; izbornik Ranko Perović
Novi Zeland:
Španjolska: Inaki Aguilar, Ricard Alarcón, Rubén De Lera, Albert Espanol, Pere Estrany, Xavier García, Daniel López, Marc Minguell, Guillermo Molina, Alberto Munarriz, Felipe Perrone, Balasz Sziranyi, Xavier Vallés; izbornik Rafael Aguilar
Kanada: Robin Randall, Constantine Kudaba, Oliver Vikalo, Nicolas Bicari, Justin Boyd, Scott Robinson, John Conway, Kevin Graham, Devon Diggle, Luka Gašić, Dušan Radojčić, Jared McElroy, Alec Taschereau, Ivan Marcisin; izbornik Aleksandar Bešlin
Hrvatska: Josip Pavić, Luka Lončar, Luka Bukić, Fran Paškvalin, Maro Joković, Ivan Milaković, Petar Muslim, Andro Bušlje, Sandro Sukno, Nikša Dobud, Anđelo Šetka, Paulo Obradović, Marko Bijač; izbornik Ivica Tucak
SAD: Andy Stevens, Matt De Trane, Janson Wigo, Alex Obert, Michael Rosenthal, John Mann, Tim Hutten, Shea Buckner, Alex Bowen, Tony Azevedo, Merrill Moses, JW Krumpholz, Chancellor Ramirez; izbornik Dejan Udovičić
JAR:
Australija: Joel Dennerley, Richie Campbell, Matthew Martin, Johnno Cotterill, Nathan Power, Jarrod Gilchrist, Aidan Roach, Aaron Younger, Joel Swift, Tyler Martin, Rhys Howden, Billy Miller, James Clark; izbornik Elvis Fatović
Kina:
Srbija: Gojko Pijetlović, Branislav Mitrović, Miloš Ćuk, Živko Gocić, Vanja Udovičić, Nikola Rađen, Andrija Prlainović, Stefan Mitrović, Dušan Mandić, Filip Filipović, Milan Aleksić, Duško Pijetlović, Slobodan Nikić; izbornik Dejan Savić
Mađarska: Viktor Nagy, Attila Decker, Adam Decker, Miklos Gor-Nagy, Balazs Harai, Krisztian Bedo, Marton Vamos, Norbert Madaras, Marton Szivos, Daniel Varga, Denes Varga, Bence Batori, Norbert Hosnyánszky; izbornik Tibor Benedek
Njemačka: Roger Kong, Moritz Schenkel, Marko Stamm, Erik Bukowski, Andreas Schlotterbeck, Erik Miers, Maurice Jungling, Julian Real, Paul Schuler, Till Rohe, Dennis Eidner, Jan Obschernikat, Heiko Nossek, Moritz Oeler; izbornik Nebojša Novoselac
Italija: Marco Del Lungo, Christian Presciutti, Valentino Gallo, Amaurys Perez, Alex Giorgetti, Matteo Aicardi, Maurizio Felugo, Niccolo Figari, Pietro Figlioli, Deni Fiorentini, Niccolo Gitto, Stefano Tempesti, Christian Napolitano; izbornik Alessandro Campagna
Kazahstan:
Rumunjska: Dragoş Stoenescu, Petru Ianc, Tiberiu Negrean, Nicolae Diaconu, Daniel Teohari, Andrei Buşilă, Alexandru Matei, Mihnea Chioveanu, Dimitri Goanţă, Ramiro Georgescu, Alexandru Ghiban, Andrei Cretu, Mihai Drăguşin; izbornik Vlad Hagiu

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Izbacivanje

Konačni poredak

Pojedinačna priznanja 

 Najbolji igrač:  Dénes Varga
 Najbolji vratar:  Viktor Nagy

 Najbolji strijelac:  Aleksandar Ivović,  Sandro Sukno (20 pogodaka)

Momčad SP-a 

  Viktor Nagy (vratar)
  Duško Pijetlović (sidraš)
  Pietro Figlioli
  Aleksandar Ivović
  Mlađan Janović
  Sandro Sukno
  Dénes Varga

Bilješke 

Nakon produžetaka.

Vanjske poveznice 

 SP u vodenim športovima 2013. - službena stranica 

Svjetska prvenstva u vaterpolu
 2013
Šport u Barceloni